Az EHF-kupagyőztesek Európa-kupája azon európai kézilabda klubcsapatok számára kiírt évente megrendezett bajnokság volt, amelyek a saját nemzetük kupáját megnyerték. A küzdelmek végig az egyenes kiesés szabályai szerint történtek. A férfiak számára kiírt bajnokságot 2013-ban megszüntették, a nők számára kiírtat pedig 2016-ban. Mindkét nemnél az EHF-kupa vette át a Kupagyőztesek Európa-kupája szerepét.

Férfiak

Nemzetek szerint

Nők

Jegyzetek

További információk 

Európai kupák hivatalos oldala

Nemzetközi kézilabdakupák